Fita Azul (futebol) - título de honra concedido aos clubes de futebol brasileiros
 Fita azul (consciência) - símbolo de qualidade
 Fita Azul (navegação) -  (Blue Riband) recompensa criada pelas companhias transatlânticas
 Electrick Children filme de 2012 intitulado no Brasil de "A Fita Azul"